Милорад Кривокапић може да се односи на:

 Милорад Кривокапић (рукометаш)
 Милорад Кривокапић (ватерполиста)